Leavenworth (Indiana)
 Leavenworth (Kansas)
 Leavenworth (Washington)